Marktdreieck steht für:

 Marktdreieck (Wirtschaft), Analysetool zum Zusammenspiel von eigenem Unternehmen, Konkurrenz und Kunden
 Marktdreieck Marburg, Einkaufszentrum in Marburg, Hessen 
 Marktdreieck (Waiblingen), Gebäude des Architekten Wilfried Beck-Erlang aus dem Jahr 1976 in Waiblingen, Baden-Württemberg